Архиепархия Триполи — название архиепархий различных христианских церквей, центр которых располагается в городе Триполи, Ливан.

 Архиепархия Триполи (маронитская) — архиепархия Маронитской католической церкви;
 Архиепархия Триполи (мелькитская) — архиепархия Мелькитской католической церкви